színház vagy színházművészet, az előadó-művészet egyik ága
 színház vagy színházépület, élő előadások, játékok tartására alkalmas építészeti létesítmény
 színház, a színházművészet intézményesült, szervezeti formája
 színház vagy színtársulat, valamely színház teljes személyzete, szűkebb értelemben a színházhoz szerződtetett színészek együttese
 Színház, magyar folyóirat
 Színház, William Somerset Maugham regénye
Hasonló:
 Színház.hu szinházi internetes portál